Roberto Rodríguez puede referirse a:

 Roberto Rodríguez Pérez (1946-), futbolista (extremo) mexicano que militó en el Club América;
 Roberto Rodríguez Aguirre (1942-), futbolista (guardameta) español;
 Roberto Rodríguez Araya (1990-), futbolista suizo de padre español y madre chilena;
 Roberto Rodríguez Encinas  (1979-), futbolista (delantero) español;
 Roberto Rodríguez Baños (1941-), periodista mexicano;
 Roberto Rodríguez Barrera (1959-), físico y profesor español;
 Roberto Rodríguez Fernández (1935-1958), guerrillero cubano;
 Roberto Rodríguez Ruelas (1909-1995), cineasta mexicano; o
 Roberto Rodríguez (1936-2021), obispo argentino, de la diócesis de La Rioja.